O Koninklijke Sportkring Ronse é um clube de futebol da Bélgica na cidade de Ronse.

Histórico

Classificações

Títulos
 Campeonato de Bélgica de Terceira Divisão : 2001, 2008
 Campeonato de Bélgica de Quarta Divisão : 2000

Ronse
Clubes de futebol fundados em 1906